Cinema e TV
Genius (1999), filme da Disney com Trevor Morgan e Emmy Rossum
Genius (2016), filme com Jude Law e Colin Firth
Genius (série de televisão)

Música
Genius (canção), do grupo LSD

Outros usos
Genius, KYE Systems Corp., empresa taiwanesa
Genius (jogo)
Genius (software matemático)
Genius loci, conceito da mitologia romana
Genius Bar, estação nas lojas da Apple
Genius (website), site de letras de músicas, notícias e documentários sobre músicos